Fest steht für:
 Fest, eine gesellschaftliche Veranstaltung
 Fest (Liturgie), eine Stufe in der liturgischen Festtagsordnung der katholischen Kirche
 Fest (Phonetik), den Anschluss von Laut zu Laut in der Phonetik

Fest ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Fest (* 1960), deutscher Verleger; Sohn von Joachim Fest
 Anton Fest (1908–1998), deutscher Jurist und SS-Führer, Leiter der Sicherheitspolizei und des SD in Sarajewo
 Barbara Fest (* 1953), US-amerikanische Judoka
 Emerich von Fest (1817–1883), österreichisch-ungarischer Wirtschaftswissenschaftler, Volkswirt und Verleger 
 Joachim Fest (1926–2006), deutscher Zeithistoriker, Publizist und Autor
 Johannes Fest (1889–1960), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, Stadtältester von Berlin, Vater von Joachim Fest
 Max Fest (1872–1949), deutscher Organist und Chorleiter
 Nadine Fest (* 1998), österreichische Skirennläuferin
 Nicolaus Fest (* 1962), deutscher Rechtsanwalt und Journalist, Sohn von Joachim Fest 
 Rainer Fest (* 1953), deutscher Bildhauer
 Timo Fest (* 1980), deutscher Strafrechtslehrer
 Winfried Fest (1928–1994), deutscher Jurist, Senatsdirektor (Staatssekretär) in Berlin

fest steht als  Adjektiv für:
 einen Aggregatzustand in der Physik, siehe Festkörper
 eine Börsentendenz in der Börsensprache

FEST steht für:
 FEST (Belgrad), ein Belgrader Filmfest
 Foreign Emergency Support Team, eine US-amerikanische Antiterroreinheit
 Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg
 Fraktion engagierter Studierender in der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft

Siehe auch:
 Das Fest
 Feste
 Vest

FEST